Zaz
 Zaz (1980) francia énekesnő
 Zaz, első albuma (2010)
ZAZ
 Zaporizzsjai Autógyár (ukránul: Запорізький автомобілебудівельний завод), röviden ZAZ, ukrajnai járműgyártó vállalat
 Zucker, Abrahams és Zucker rövidítve ZAZ, amerikai filmvígjáték készítő trió (Jim Abrahams, David és Jerry Zucker)
 ZAZ, megszűnt mexikói televízióadó (1991–2012)